Râșca se poate referi la:

 Localități din România
Râșca - localitate din județul Botoșani
Râșca - localitate din județul Cluj, reședința comunei cu același nume
Râșca - localitate din județul Neamț
Râșca - localitate din județul Suceava, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Râul Râșca (dezambiguizare)

 Rîșcani (dezambiguizare)
 Rășcani (dezambiguizare)
 Rîșcova, localitate-centru de comună în Raionul Criuleni, Republica Moldova